Гамп Ворслі (, нар. 14 травня 1929, Монреаль — пом. 26 січня 2007, Белей) — канадський хокеїст.
 Андервуд Една-Ворслі (, 1837—1961) — американська англомовна письменниця, літературознавець.